Hit har flere betydninger:

 Hit (album) – et musikalbum af Peter Gabriel
 Hit (kiks) – en chokoladekiks
 Hit (succes) – noget der har stor succes
 Hit (tidsskrift) – det første danske tidsskrift om rock
 Slager – en populær sang
 HIT – tysk butikskæde